Das Adjektiv rumänisch bezieht sich auf:

 das Land Rumänien
 das Volk der Rumänen
 die rumänische Sprache
 die rumänische Küche

Siehe auch: